ist der Familienname von:

 Wolodymyr Ossadtschyj, ukrainischer Bogenbiathlet
 Pjotr Semjonowitsch Ossadtschi (ukrainisch: Petro Ossadtschyj; 1866–1943), ukrainisch-russischer Elektroingenieur und Hochschullehrer